En la mitología griega, el nombre Creonte (del griego antiguo Κρέων, "príncipe" o "gobernante") puede referirse a varios personajes:

 Creonte, rey de Tebas, hermano de Yocasta, madre y esposa de Edipo.
 Creonte, rey de Corinto, hijo de Licáeto.
 Creonte, hijo de Heracles y una hija de Tespio.
 Creonte, arconte de Atenas.